Бичан — фамилия.
 Бичан, Руслан Анатольевич (род. 1984) — белорусский гребец-байдарочник, выступал за сборную Белоруссии во второй половине 2000-х годов.
 Бичан, Юрек (1904—1918) — польский скаут, участник битвы за Львов в 1918 году.